Diese Diskografie ist eine Übersicht über die musikalischen Werke des Schweizer Rappers Cali P.

Alben 

 Lyrical Faya, Pow Pow Movement, 2008 		
 Unstoppable (CD, Album), Nation Music, 2011
 Healing Of The Nation, Hemp Higher Productions, 2015 		
 I Thoughts, Hemp Higher Productions, Flash Hit Records, 2017

Singles & EPs 
 Frisco Kid / Cali P* – Wild Fire / Forward (7") Pow Pow Productions 2004 		
 Cali P. / Skarra Mucci – The Truth / Friends You Keep (7") Weedy G Soundforce 2005 		
 Phenomden / Cali P* – Schriibe / Smiling Faces (7") Pow Pow Productions 2005 		
 Jah Mason / Cali P* – Without Jah / What About Humanity (7") Dream Entertainment 2005 		
 Take Care Of My Family (7") Rootdown Records RDM 13033-7 2005 		
 Anthony B / Cali P* – No Trust In Vanity / Right & Wrong (7") Pow Pow Productions 2006 		
 Cali P. & Queen Omega – Right Time (7") Weedy G Soundforce 2006 		
 Franziska (3), Cali P. – Dancehall Party / Confidence (7") Ragga Meridional Crew NU001A 2007 		
 Guidance (4) / Cali P* – It’s No Preety Out Deh / Real Love (7") Weedy G Soundforce 2007 		
 Cali P – I Consider (Single) Dasvibes 2007 		
 Cali P* feat. Tiwony – African Love (7") Pow Pow Productions 2008 		
 Pressure (15) / Cali P* – More Justice And Truth / Babylon Get A Beating (7") Fire Ball Records (2) 2008 		
 Right Around The Corner (7", Single) KBC Music KBC-033 2008 		
 Spectacular / Cali P* – Badda Than Dem / The Champion (7") Irie Ites Records II (7") 2009 		
 Cali P. / Sophia Squire & Hi Kee – Girl You Don’t Know / Refugee (7") Rootdown Records RDM13071-7 2009 		
 Burro Banton / Cali P. – Ghetto Living / Remix (7") Weedy G Soundforce WEE 008 2009 		
 Mykal Rose* feat. Mitch (3) & Cali P* / Macka Diamond – Mr. Collie (Rmx) / We’re Flossing (7") Food Palace Music 2009 		
 Cali P. / Dynamq – Tek De Beam / Boogie Rock (7") Rootdown Records RDM13074-7 2010 		
 Cali P* / Ziggi feat.: Tippa Irie & Omar Perry – Herbalist / Jah Alone (7") Necessary Mayhem NMREC36 2011 		
 Marcus Visionary feat. Tarus Riley* / DJ Tuskan feat. Cali P* – Possessed Remix / Herbalistic (12") Necessary Bass NB004 2012 		
 Million Stylez, Ziggi Recardo*, Mr Williamz, Cali P* – Champion (12") Necessary Mayhem NMREC 1206 2013 		
 Freddie McGregor, Cali P. – Thanks & Praises (7", Single) Addis Records 	 		
 Cali P* / El Condorsito – Highgrade / Mis Deseos (7") Bassrunner Productions 	 		
 Cali P featured by Collie Herb – Everywhere We Go (prod. by Loopsided) 2017

Quellen 
 

Cali P